Маргарет Шотландска е английска принцеса и кралица на Шотландия – съпруга на шотландския крал Малкълм III Шотландски.

Произход и ранни години 
Родена е около 1045 година в Унгария. Дъщеря е на английския крал в изгнание Едуард Изгнаника и Княгиня Агата. Сестра е на Едгар Етелинг.

До 9-годишна възраст Маргарет живее в Унгария, след като баща ѝ най-после получава възможност да сложи край на принудителното си изгнаничество и да се завърне в родната Англия. Почти веднага обаче след завръщането си Едуард Изгнаника умира, а няколко години по-късно, през 1066 г., страната е завладяна от нормандците на Уилям I Завоевателя, което принуждава семейството му да търси убежище в шотландския кралски двор.

Кралица на Шотландия (1070 – 1093) 
През 1070 г. Маргарет се омъжва за крал Малкълм III Шотландски и става кралица на Шотландия. От този брак се появяват осем деца, почти без изключение оставили следи в европейската кралска история.

Маргарет Шотландска освен със своето благочестие и набожност е известна и с реформата, която провежда в шотландската църква.

Умира на 16 ноември 1093 г., само три дни след смъртта на съпруга ѝ, загинал в битка заедно с най-големия ѝ син, опитвайки се да спре нашествието на английските войски на крал Уилям II.

Канонизирана е през 1251 г. от папа Инокентий IV. Обявена е за покровителка и закрилница на Шотландия през 1673 г. от папа Климент X.

Деца 
Едуард, убит на 24 г. в битка с войските на английския крал Уилям II, опитващ се да завладее Шотландия;
 Едмънд, управлявал Шотландия съвместно с чичо си Доналд III Шотландски (1094 – 1097);
 Етелред, става абат;
 Едгар I, крал на Шотландия в периода (1097 – 1107);
 Александър I Шотландски, наследява брат си Едгар на трона и управлява Шотландия (1107 – 1124);
 Дейвид I, на свой ред наследява Александър на трона и е шотландски крал в периода (1124 – 1153);
 Едит (Матилда), омъжена за Хенри I, кралица на Англия в периода (1100 – 1118);
 Мери Шотландска, омъжва се за граф Йосташ III и става майка на Матилда, бъдещата кралица на Англия в периода (1135 – 1152).

Генеалогия

Източници 

 Стивен Мулбергер. „Англия, Уэльс и Шотландия“.
 Эдинбург.

Шотландски кралици
Англикански светци